Der Fünfkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 wurde am 31. August und 1. September 1966 im Budapester Népstadion ausgetragen.

Europameisterin wurde Walentina Tichomirowa aus der Sowjetunion. Sie gewann vor der bundesdeutschen Athletin Heide Rosendahl. Bronze ging an Inge Exner aus der DDR.

Bestehende Rekorde 

Eine offizielle Verbesserung des bestehenden EM-Rekords gab es bei diesen Europameisterschaften nicht. Allerdings sind die jeweils erreichten Punktzahlen der Rekordhalterin Galina Bystrowa und der Siegerin von 1966 Walentina Tichomirowa nicht miteinander vergleichbar, weil voneinander abweichende Wertungssysteme zur Ermittlung der Punktzahlen eingesetzt wurden. Eine gewisse Vergleichbarkeit ergibt sich jedoch über die Umrechnung der erzielten Leistungen auf der Grundlage der Punktetabelle von 1985. Danach liegt das 1966 durch Walentina Tichomirowa erzielte Resultat von umgerechnet 4057 Punkten um 181 Punkte unter dem Resultat, das Galina Bystrowa für den Meisterschaftsrekord erreichte (umgerechnet 4324 Punkte).

Festhalten lässt sich, dass Walentina Tichomirowa auf der Grundlage der 1962 aktuellen – also damals offiziell gültigen – Wertung zum Welt- und Europarekord 459 Punkte fehlten.

Problemfeld Geschlechtsstatus 
Diskussionen gab es um die Frage des Geschlechtsstatus: Sind alle Sportlerinnen, die bei den Frauenwettkämpfen antreten, tatsächlich, Frauen? Es hatte in der Vergangenheit vor allem bei den beiden überaus erfolgreichen sowjetischen Geschwistern Tamara und Irina Press sowie auch bei anderen Athletinnen, diesbezüglich Zweifel gegeben. Die beiden stellten sich den neu eingeführten sogenannten Sextests nicht, nahmen somit an diesen Europameisterschaften nicht teil und tauchten von da an nie mehr bei Wettkämpfen auf.

Durchführung 
Die fünf Disziplinen des Fünfkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 31. August: 80-Meter-Hürdenlauf, Kugelstoßen, Hochsprung
Tag 2 – 1. September: Weitsprung, 200-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach einer ab 1962 gültigen Punktetabelle.

Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 für den Siebenkampf erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Danach hätte es andere Platzierungen gegeben:
 Die fünftplatzierte Annamária Tóth hätte Bronze gewonnen.
 Die drittplatzierte Inge Exner wäre Fünfte.
 Die neuntplatzierte Britin Ann Wilson wäre Achte vor der nach damals gültiger Wertung zehntplatzierten Norwegerin Oddrun Hokland.
 Die achtplatzierte Denise Guénard müsste sich mit Rang zehn zufriedengeben.
 Die beiden auf Rang 21 (Marjana Lubej) und 22 (Magaly Vettorazzo) liegenden Athletinnen hätten ihre Ränge tauschen müssen.
Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Ergebnis 

31. August/1. September 1966

Weblinks 
 Budapest European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 19. Juli 2022
 European Athletics Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1966 Budapest, Women Pentathlon, slidelegend.com (englisch), S. 404 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 19. Juli 2022
 Women Pentathlon VIII European Championships 1966 Budapest (HUN), todor66.com, abgerufen am 19. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1966, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 19. Juli 2022
 8. Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 in Budapest, Ungarn, ifosta.de, abgerufen am 19. Juli 2022
 1960 - 1972: Die "Press-Brothers", Beyer und Gummel, lawm.sportschau.de, abgerufen am 19. Juli 2022
 Eine Viecherei. In: Der Spiegel 12. November 1967, spiegel.de, abgerufen am 19. Juli 2022
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf Frauen, ladv.de, abgerufen am 19. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

 Fünfkampf Frauen